13-й легкий пехотный батальон «Шавнабада» (), также известный как (официальное название) 13-й легкий пехотный батальон (ранее 113-й мотопехотный батальон) — воинская единица в вооруженных силах Грузии.

Наименование 
Батальон назван в честь типа плаща, который носили средневековые воины. Считается, что самый известный плащ носил покровитель Грузии Святой Георгий, когда, согласно легенде, явился, чтобы привести грузинскую армию к победе. На гербе батальона есть слово «Шавнабада» на грузинском языке, символ батальона грифон и число «13».

История 
Легкий пехотный батальон «Шавнабада» был создан после провозглашения независимости Грузии от СССР в 1991 году. Он участвовал в боях в Абхазии в ходе войны 1992-1993 годов, проведении морского десанта в Гагры с Чёрного моря.

В 2003 году батальон участвовал в программе подготовки и оснащения от Корпуса морской пехоты США. В дальнейшем, более 90 процентов солдат служили в Ираке (Иракская война) в 2005 году в составе 3-й пехотной дивизии армии США в Зелёной зоне Багдада. Ветераны этой дислокации в Зеленой зоне Багдада в составе 3-й пехотной дивизии армии США носят нашивку дивизии 3ID на правом плече.

Многие военнослужащие батальона также участвовали в боевых действиях в Южной Осетии в октябре 2004 года. С 2010 по 2011 годы батальон служил в составе грузинского военного контингента ISAF в Гильменде, Афганистан.

Примечания

Ссылки 

13th Battalion Celebrates Independence Day in Baghdad.
Shavnabada Battalion Welcomed Home from Iraq. Ministry of Defense of Georgia. October 9, 2005.
Ambassador Tefft Welcomes Home Georgia’s 13th Battalion From Iraq. Embassy of the U.S. to Georgia. October 9, 2005.
Mortars 'rain down from heaven' in Georgia
Images from OIF 3 -- 2005

Воинские части и формирования, созданные в 1992 году
Батальоны Грузии